Die Abkürzung FZK steht für:
 Das ehemalige Forschungszentrum Karlsruhe, 2009 im Karlsruher Institut für Technologie aufgegangen
 Forschungszentrum Küste, die weltweit größte Forschungseinrichtung ihrer Art, betrieben von der Leibniz Universität Hannover und der Technischen Universität Braunschweig

Abkürzung